Die Kommunalwahlen in Niedersachsen 2001 fanden am 9. September 2001 statt. 

Alle fünf Jahre werden in Niedersachsen mehr als 2000 Kommunalvertretungen gewählt. Dazu gehören die Regionsversammlung der Region Hannover, Kreistage, Stadträte, (Samt-)Gemeinderäte sowie Stadtbezirks- und Ortsräte. Daneben werden häufig zeitgleich Direktwahlen zur Bestimmung von Landräten und Bürgermeistern durchgeführt.

Wahlberechtigte 
Bei den niedersächsischen Kommunalwahlen 2001 waren alle Deutschen und Staatsangehörige eines anderen EU-Staates, die am Wahltag ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, wahlberechtigt, wenn sie seit mindestens drei Monaten einen festen Wohnsitz im Wahlgebiet hatten und ins Wählerverzeichnis eingetragen waren. Sie durften zudem nicht aufgrund von zivil- oder strafrechtlichen Gerichtsentscheidungen vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Wahlablauf 
Das Wahlgebiet wurde in annähernd gleich große Wahlbereiche mit unterschiedlichen Kandidatenlisten unterteilt. Jeder Wähler hatte drei Stimmen, die er beliebig auf die Kandidaten aufteilen konnte.

Wahlergebnisse

Kreiswahlen 
Bei Kreiswahlen wird z. B. der Kreistag eines Landkreises oder der Rat einer kreisfreien Stadt gewählt. Die Ergebnisse sind hier kumuliert für das ganze Bundesland aufgeführt.

Gemeindewahlen 
Bei Gemeindewahlen werden die Gemeinderäte bzw. Stadträte der einzelnen Gemeinden oder Städten gewählt. Im Folgenden sind die Ergebnisse kumuliert für das gesamte Bundesland aufgetragen. Die Zählung enthält dabei nicht die Ergebnisse der Stadtratswahlen in kreisfreien Städten, diese werden zu den Kreiswahlen gezählt.

Siehe auch 
 Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen
 Kommunalwahlen in Niedersachsen 2006
 Kommunalwahlen in Niedersachsen 2011

Weblinks 
 Amtliches Endergebnis der Kreiswahlen
 Amtliches Endergebnis der Gemeindewahlen

Niedersachsen
2001